Khalil ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Khalil (* 1994), tunesischer Fußballspieler
 Ali Khalil (* 1976), syrischer Fußballspieler
 Amir Khalil (* 1964), ägyptischer Veterinärmediziner und Tierschützer
 Ashley Khalil (* 1993), guyanische Squashspielerin
 Basil Khalil (* 1981), israelischer Filmemacher
 Christel Khalil (* 1987), US-amerikanische Schauspielerin
 Du’a Khalil Aswad († 2007), kurdische Jugendliche und Mordopfer
 Ibrahim Khalil (Sänger) (* 2000), syrischer Sänger und Songwriter
 Ibrahim Al-Khalil (* 1992), deutscher Schauspieler
 Juliette Khalil (* um 1991), österreichische Sängerin (Sopran) 
 Kassim Al-Khalil (1884–1916), libanesischer politischer Aktivist
 King Khalil (* 1990), deutscher Rapper

 Mano Khalil (* 1964), kurdischer Filmschaffender
 May El-Khalil (* 1957), libanesische Sportfunktionärin
 Mehdi Khalil (* 1991), libanesischer Fußballtorhüter
 Milad El-Khalil (1949–2017), deutscher Politiker (CDU)
 Mohamed Mahmoud Khalil (1877–1941), ägyptischer Politiker
 Oumeima El Khalil, libanesische Künstlerin
 Rabih Abou-Khalil (* 1957), libanesischer Jazzmusiker
 Rodi Khalil (* 1973), syrischer Künstler
 Safwan Khalil (* 1986), australischer Taekwondoin
 Yehya Khalil (* 1944), ägyptischer Jazzschlagzeuger und Bandleader
 Youssef Khalil (* 1955), libanesischer Minister

Siehe auch:
 Chalil
 Kalil
 Khalili